Frank Brennan (6 de mayo de 1960, Liverpool), es un karateca británico muy famoso en las décadas de 1970 y 1980. Ha ganado una variedad de premiaciones obteniendo títulos a nivel internacional. Formó además parte del equipo KUGB. Sigue siendo todavía conocido y respetado de la escuadrilla del karate de KUGB en Inglaterra.

Enlaces externos 

 Sendai Karate Club Newcastle Websitio

Brennan